Појам Варвари може да се односи на:
 Варвари
 Варвари - српски филм из 2014. године
 Варвари - навијачи црногорског ФК Будућност

Види још 
 Варварин